Mohammed Saeme (né le 9 décembre 1956) est le fondateur de l'International Maritime Health Association. Il a fondé plusieurs entreprises de santé et de bien-être en mer et est conseiller médical pour de grandes compagnies de croisière.

Biographie

Début de vie et carrière
Saeme est né à Fès, au Maroc. Il a étudié au Maroc et a obtenu sa licence de médecin en 1981 et son doctorat en 1983. Il a ensuite résidé à Oslo, en Norvège, de 1983 à 1999, et a obtenu la nationalité norvégienne en 1991. Saeme réside actuellement à Monte Carlo, Monaco, depuis 1999.

De 1983 à 1999, il a exercé la médecine en Norvège, en tant que médecin de marin. Il a également été médecin généraliste privé à Oslo ainsi que médecin urgentiste à temps partiel. En 1986, il a commencé à s'impliquer dans l'industrie maritime en devenant le médecin du navire de croisière Sea Goddess.

Santé maritime internationale

Saeme a travaillé dans le monde entier, contrôlant la santé, l'hygiène et l'assainissement à bord de navires commerciaux et de passagers et de plateformes pétrolières. Il a également participé à la préparation de nouvelles réglementations sur l'hygiène, l'assainissement et la pharmacie des navires, ainsi qu'à l'élaboration de normes minimales pour les installations médicales des navires de croisière, et à la mise à jour des normes relatives aux examens médicaux de pré-embauche pour les marins. En 1997, M. Saeme a fondé l'Organisation maritime internationale de la santé, dont il a été le premier président de 1997 à 2001. Il a également été consultant et conseiller auprès de plusieurs compagnies de croisière.

Entreprises
En 1996, il a créé aux Philippines la Maritime Clinic for International Seafarers, Inc., qui propose des examens médicaux de pré-embauche aux marins. Il a également fondé Universal Maritime Services, Inc. en 1998 à Nassau, aux Bahamas, une société de gestion qui fournit des conseils sur les installations médicales et le personnel pour les compagnies de croisière et les compagnies maritimes.

Liens externes
 Maritime Clinic for International Seafarers, Inc.
 Universal Maritime Services, Inc.
 SAEMED, LTD.
 Wellness & Cruise
 Cruise Lines International Association
 4th International Symposium on Maritime Health
 Expatriate Healthcare, Travel Insurance & Global Healthcare Conference - Speakers
 Cruise Ship & Maritime Medicine Section - Cruise Line Directory
 Smooth Sailing ~ Cruise Lines and Medical Tourism, a Budding Relationship

Références

Médecin marocain
Naissance en décembre 1946